Музей игрушки:
 Музей игрушки в Зоннеберге, Германия.
 Музей игрушки в Мюнхене, Германия.
 Фрайнсхаймский музей истории игрушек, Германия
 Музей игрушки в Мехелене, Бельгия.
 Музей игрушки в Праге, Чехия.
 Музей игрушки в Стамбуле, Турция.
 Музей игрушки в Киеве, Украина.
 Музей игрушки в Пуасси, Франция - (фр.)
 Музей игрушки в Тарту, Эстония.
 Музей детства в Лондоне, Великобритания.
 Коллекция Каплан в Индианаполисе, США.

В России:
 Музей игрушки в Санкт-Петербурге.
 Музей игрушки в Сергиевом Посаде.
 Музей советской игрушки в Токсове Ленинградской области.
 Музей игрушки в Новосибирске.

См. также 
 Музей кукол (список)